Acraea leopoldina is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Planema leopoldina, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1895 door Per Olof Christopher Aurivillius.

Ondersoorten 
 Acraea leopoldina leopoldina
 Acraea leopoldina brevimacula (, 1928)
 Acraea leopoldina macrosticha (, 1908)

Heliconiinae